Аржикур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Аржикур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма